Krone har flere betydninger:

Krone (hovedbeklædning) – en hovedbeklædning for majestæter.
Krone (møntenhed) – en møntenhed i flere lande.
Krone (odontologi) – en teknisk sikring af en tand.
Kronen – staten eller kongens ejendom.
Krone (plantedel) – et træs eller busks samlede masse af grene og blade.
Krone LSA-PLUS

Se også
Kroning er at sætte krone på en majestæts hoved.